

Бельвю — місто, штат Айдахо
 Бельвю — місто, штат Айова
 Бельвю — місто, штат Кентуккі
 Бельвю — місто, штат Небраска
 Бельвю — місто, штат Огайо
 Бельвю — місто, штат Пенсільванія
 Бельвю — місто, штат Техас
 Бельвю — місто, штат Вашингтон
 Бельвю — селище, штат Іллінойс
 Бельвю — селище, штат Мічиган
 Бельвю — селище, штат Вісконсин

Бельвю-ла-Монтань — муніципалітет у Франції, регіон Овернь, департамент Верхня Луара.
 Муассак-Бельвю — муніципалітет у Франції, регіон Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар.
 Сен-Женьє-Бельвю — муніципалітет у Франції, регіон Південь-Піренеї, департамент Верхня Гаронна.
 Сен-Мартен-Бельвю — муніципалітет у Франції, регіон Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя.
 Сен-П'єрр-Бельвю — муніципалітет у Франції, регіон Лімузен, департамент Крез.
 Сент-Амур-Бельвю — муніципалітет у Франції, регіон Бургундія, департамент Сона і Луара.
 Ширак-Бельвю — муніципалітет у Франції, регіон Лімузен, департамент Коррез.
 Палац Бельвю — палац у північній частині парку Тіргартен в Берліні.

Бельвю — громада в кантоні Женева

Див. також 
 Белв'ю (значення)